Alpha Herculis pode se referir a:
Alpha1 Herculis
Alpha2 Herculis